Эберхард, герцог Вюртемберга:
 Эберхард II (1447—1504) — граф Вюртемберг-Штутгарта в 1480—1482 годах (под именем Эберхард VI), второй герцог Вюртембергский в 1496—1498 годах.
 Эберхард III (1614—1674) — герцог Вюртемберга с 1628 года.
 Эберхард Людвиг (1676—1733) — герцог Вюртемберга с 1677 года. См. также 
 Эберхард, граф Вюртемберга